«Capital G» (в пер. с англ. «Заглавная буква „G“») — второй сингл из альбома Year Zero американской индастриал-группы Nine Inch Nails.

О песне 
Релиз промоCD состоялся 2 апреля 2007 года, в то время как коммерческое издание на грампластинке было выпущено 11 июня. В систему нумерации Halo сингл не входит. Видеоклип на композицию «Capital G» не снят.

Ротация песни «Capital G» на различных радиостанциях альтернативного рока началась в апреле 2007 года. Песня также была доступна для скачивания в WAV-формате на специальном веб-сайте Exterminal.net. Для этого нужно обнаружить на теплочувствительной поверхности компакт-диска альбома Year Zero код, с помощью которого можно было получить доступ к скачиванию трека на этом сайте.

26 апреля 2007 года на официальном сайте альбома Year Zero были выложены фрагменты композиции «Capital G», предназначавшиеся для создания ремиксов с помощью программ GarageBand и Logic Pro.

Многие музыкальные журналисты посчитали, что буква «G» в названии песни обозначает имя тогдашнего президента США Джорджа Буша (англ. George Walker Bush), хотя Трент Резнор заявил, что «G» обозначает «Greed» (в пер. с англ. «Жадность»).

В 2008 году «Capital G» вошла в пакет загружаемых треков для видеоигры Rock Band.

Список композиций

ПромоCD: Interscope / NINCAPGCDP1 (США) 
 «Capital G» (альбомная версия) — 3:51
 «Capital G» (отредактированная версия) — 3:49

ПромоCD: Interscope / INTR-12230-2 (США) 
 «Capital G» (Phones 666 RPM Mix) — 7:23
 «Capital G» (Switch Remix) — 5:01

Грампластинка: Interscope / 173 613-9 (UK) 
 «Capital G» (альбомная версия) — 3:49
 «Survivalism» (Dave Sitek Remix) — 4:30

Позиции в чартах

Участники записи 
 Трент Резнор — вокал, музыка/слова, продюсирование
 Джош Фриз — ударные
 Джефф «Дабл Джи» Галлегос — баритон-саксофон
 Мэтт Демеритт — тенор-саксофон
 Элизабет Ли — тромбон
 Уильям Артоуп — труба
 Аттискус Росс — продюсер

Примечания

Ссылки 
 «Capital G»  на ninwiki 

Песни 2007 года
Песни Nine Inch Nails
Политизированные песни
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Песни, написанные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Аттикусом Россом